Макуильямс () — английская фамилия. Известные носители:

 Макуильямс, Дэвид (1945-2002)  — североирландский певец, автор-исполнитель и гитарист.
 Макуильямс, Кэролайн (1945-2010) — американская актриса, режиссёр и сценарист.

Составная фамилия
 Макуильямс-Франклин, Тадж (род. 1970) — американская баскетболистка.